Фурт-им-Вальд () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Кам.  Население составляет 9046 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 67,00 км². Официальный код  —  09 3 72 126.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии